Вишнёвка и Вишневка — алкогольная настойка на вишне, а также топонимы:

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Вишнёвка — деревня в Ивацевичском районе.

Витебская область
 Вишнёвка — деревня в Городокском районе, Зайковский сельсовет.
 Вишнёвка — деревня в Городокском районе, Межанский сельсовет.

Гомельская область
 Вишнёвка — посёлок в Гомельском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Речицком районе.

Гродненская область
 Вишневка — деревня в Берестовицком районе.
 Вишневка — деревня в Зельвенском районе.
 Вишнёвка — деревня в Сморгонском районе.
 Вишнёвка — хутор в Сморгонском районе.

Минская область
 Вишнёвка — деревня в Дзержинском районе, Боровской сельсовет.
 Вишнёвка — деревня в Дзержинском районе, Станьковский сельсовет.
 Вишнёвка — деревня в Минском районе, Горанский сельсовет.
 Вишнёвка — деревня в Минском районе, Крупицкий сельсовет.
 Вишнёвка — агрогородок в Минском районе, Папернянский сельсовет.
 Вишнёвка — деревня в Пуховичском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Слуцком районе.
 Вишнёвка — посёлок в Солигорском районе.
 Вишневка — деревня в Стародорожском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Узденском районе.

Могилёвская область
 Вишнёвка — деревня в Бобруйском районе.
 Вишнёвка — деревня в Кличевском районе.

Казахстан 
 Вишнёвка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Вишнёвка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Вишнёвка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Вишнёвка — поселение эпохи палеолита в Акмолинской области.
 Вишнёвка — прежнее, до 12 ноября 1997 года, название посёлка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области.
 Вишнёвка — прежнее, до 29 июня 2006 года, название села Караколь Астраханского района Акмолинской области.

Молдавия 
 Вишнёвка — село в Кантемирском районе.

Россия 
Алтайский край
 Вишнёвка — село в Рубцовском районе.

Амурская область
 Вишнёвка — село в Ивановском районе.

Башкортостан
 Вишнёвка — деревня в Бижбулякском районе.
 Вишнёвка — деревня в Чишминском районе.

Брянская область
 Вишнёвка — деревня в Карачевском районе.

Волгоградская область
 Вишневка — посёлок в Палласовском районе.

Воронежская область
 Вишнёвка — посёлок в Верхнехавском районе.

Калининградская область
 Вишнёвка — посёлок в Гурьевском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Славском районе.

Кемеровская область
 Вишнёвка — село в Беловском районе.

Кировская область
 Вишнёвка — деревня в Немском районе.

Краснодарский край
 Вишнёвка — посёлок в Лазаревском районе города Сочи.

Курганская область
 Вишнёвка — деревня в Каргапольском районе.
 Вишнёвка — деревня в Петуховском районе.

Курская область
 Вишнёвка — деревня в Кореневском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Щигровском районе.

Ленинградская область
 Вишнёвка — посёлок в Выборгском районе, Красносельское сельское поселение.
 Вишнёвка — посёлок в Выборгском районе, Полянское сельское поселение.

Новгородская область
 Вишнёвка — деревня в Валдайском районе.

Новосибирская область
 Вишнёвка — деревня в Купинском районе.

Омская область
 Вишнёвка — деревня в Нижнеомском районе.
 Вишнёвка — деревня в Шербакульском районе.

Оренбургская область
 Вишнёвка — посёлок в Бугурусланском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Шарлыкском районе.

Приморский край
 Вишнёвка — село в Спасском районе.

Ростовская область
 Вишнёвка — хутор в Зерноградском районе.
 Вишнёвка — хутор в Кашарском районе, Первомайское сельское поселение.
 Вишнёвка — хутор в Кашарском районе, Фомино-Свечниковское сельское поселение.
 Вишнёвка — хутор в Морозовском районе.
 Вишнёвка — хутор в Родионово-Несветайском районе.

Рязанская область
Вишнёвка — деревня в Рязанском районе.

Самарская область
 Вишнёвка — поселок в Кошкинском районе.

Смоленская область
 Вишнёвка — деревня в Демидовском районе.
 Вишнёвка — деревня в Духовщинском районе.

Тамбовская область
 Вишнёвка — посёлок в Ржаксинском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Сосновском районе.
 Вишнёвка — посёлок в Тамбовском районе.

Челябинская область
 Вишнёвка — посёлок в Уйском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
Вишнёвка — село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Вишнёвка — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Вишнёвка — село в Любомльском районе Волынской области.
 Вишнёвка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Вишнёвка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Вишнёвка — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Вишнёвка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Вишневка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Вишнёвка — посёлок в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Вишнёвка — село в Прилукском районе Черниговской области.
Вишнёвка — до 1989 года, название села Завишень в Сокальском районе Львовской области.

Реки 
 Вишнёвка — река в России, приток Хупты, протекает в Рязанской, Тульской и Липецкой областях
 Вишнёвка — река в России, приток Лесного Воронежа, протекает в Тамбовской области